Velika nagrada Italije 1984 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 9. septembra 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 51
| 1:20:29,065
| 4
| 9
|-
! 2
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 51
| + 24,249
| 11
| 6
|-
! 3
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 50
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 19
|  Stefan Johansson
| Toleman-Hart
| 49
| +2 kroga
| 17
| 3
|-
! 5
| 30
|  Jo Gartner
| Osella-Alfa Romeo
| 49
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 6
| 31
|  Gerhard Berger
| ATS-BMW
| 49
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 7
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 48
| Brez goriva
| 22
|  
|-
! 8
| 21
|  Huub Rothengatter
| Spirit-Hart
| 48
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 9
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 45
| Brez goriva
| 10
|  
|-
! 10
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 45
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 43
| Pedal za plin
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 43
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 43
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 31
| Pritisk olja
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 20
| Pritisk olja
| 26
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 15
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 14
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 13
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 10
| Turbo
| 13
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 8
| Turbo
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 7
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 7
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 6
| El. sistem
| 23
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 5
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 3
| Motor
| 2
|  
|-
! DNS
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 0
| 
| 21
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Pierluigi Martini
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'31.912

Formula 1 sezona 1984
1984